Брајтенбах може бити:

 Брајтенбах ам Херцберг, општина у округу Херсфелд-Ротенбург, у њемачкој покрајини Хесен.
 Брајтенбах (Палатинат), општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.